Françoise Dorothée, dite Fanny von Pfeiffer,  Louis Moses Merton, puis  Jules Ephrussi ( à Vienne en Autriche -  à Paris (16) en France) était une noble autrichienne.

Biographie 

Fanny Ephrussi est la fille de Joseph von Pfeiffer, anobli, conseiller auprès de la cour du Wurtemberg et de Fanny von Koenigswarter. Sa mère meurt deux semaines après sa naissance et son père se remarie en 1855 avec Emilie Biederman que Fanny considérera comme sa mère.

Elle se marie une première fois en 1872 avec un cousin anglais, le financier Louis Moses dit , qui meurt ruiné le 18 janvier 1874.

Le 2 juillet 1876 à Vienne (Autriche) elle épouse en secondes noces Jules Ephrussi, banquier, dirigeant de la branche de Paris de la banque familiale.

Le couple habite d’abord 68, rue du Faubourg-Saint-Honoré puis, à partir de 1886, dans un bel hôtel particulier construit sous la direction d’Ernest Sanson au 2, place des États-Unis ().

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Famille Ephrussi

Lien externe 
 Notice sur Fanny Ephrussi et correspondance

Noblesse autrichienne
Naissance en février 1852
Décès en octobre 1915
Naissance à Vienne (Autriche)
Décès dans le 16e arrondissement de Paris
Famille Ephrussi
Décès à 63 ans